Bajoveltic kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Bajoveltic, Chenalhó, Chiapas, 
 Bajoveltic, Larráinzar, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar